Shelley steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Shelly #Vorname
 Shelley (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1979–1992)

Orte:
 Shelley (Essex), Großbritannien
 Shelley (Suffolk), Großbritannien
 Shelley (West Yorkshire), Großbritannien
 Shelley (Western Australia), Vorort von Perth, Australien

Shelley ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Shelley (* 1983), US-amerikanischer Wrestler
 Alexander Shelley (* 1979), britischer Cellist und Dirigent
 Barbara Shelley (1932–2021), britische Schauspielerin
 Bruce Shelley, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Carole Shelley (1939–2018), britisch-amerikanische Schauspielerin
 Charles M. Shelley (1833–1907), US-amerikanischer Architekt, Politiker und Offizier
 Duke Shelley (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Ernest Shelley (1840–1910), britischer Geologe und Ornithologe
 Harry Rowe Shelley (1858–1947), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Howard Shelley (* 1950), britischer Pianist und Dirigent
 Jody Shelley (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 John Shelley (1905–1974), US-amerikanischer Politiker
 Kate Shelley (1863–1912), US-amerikanische Eisenbahnheldin, siehe Eisenbahnunfall vom Honey Creek
 Kenneth Shelley (* 1951), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Louise Shelley (* 1952), US-amerikanische Kriminalitäts- und Terrorismusforscherin
 Martha Shelley (* 1943), US-amerikanische Autorin und LSBTI-Aktivistin

 Michael Shelley (* 1983), australischer Marathonläufer
 Percy Bysshe Shelley (1792–1822), britischer Schriftsteller
 Pete Shelley (1955–2018), britischer Singer-Songwriter und Gitarrist
 Rachel Shelley (* 1969), britische Schauspielerin